17. Armee - armata del Deutsches Heer attiva durante a prima guerra mondiale

 17. Armee - armata della Wehrmacht attiva durante a seconda guerra mondiale